Нантуа — неточный вариант написания на русском двух различных по написанию и произношению французских топонимов:

 
 Нантюа — округ в департаменте Эн
 Нантюа — центр округа.

 
 Нанту — коммуна в департаменте Кот-д’Ор.